Vea puede refererirs a los siguientes lugares:

Vea (San Andrés), parroquia situada en el oeste del ayuntamiento de La Estrada, provincia de Pontevedra, España.
Vea (San Jorge), parroquia del noroeste del ayuntamiento de La Estrada, en la provincia de Pontevedra, España.
Vea (San Julián), parroquia del noroeste del ayuntamiento de La Estrada, en la Provincia de Pontevedra, España.
Vea (Santa Cristina), parroquia del norte del ayuntamiento de La Estrada, en la Provincia de Pontevedra, España.
Vea (Soria), despoblado del municipio de San Pedro Manrique, en la Provincia de Soria, España.

También puede referirse a:

 El Diario VEA, de Venezuela.
 Vea (supermercado), una cadena de supermercados de Argentina.
 Plaza Vea, una cadena de centros comerciales de Perú.

Enlaces externos